Miejscowości w USA:
 Colerain – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
Gminy w USA:
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Colerain (ang. Colerain Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster